76-й выпуск Гран-при Плуэ — шоссейной однодневной велогонки по дорогам французского региона Бретань. Состоялась 26 августа 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт